Тепли́воды () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Жемчужненского сельсовета. Расположена в 19 км по автодорогам к западу от центра Барановичей, на расстоянии 5,5 км по автодорогам к западу от центра сельсовета, агрогородка Жемчужный. Ближайший населённый пункт — деревня Севрюки.

История 
В 1909 году — имение в составе Новомышской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 7 дворов. На карте 1910 года указан фольварк под названием Тепливода.

После Рижского мирного договора 1921 года — застенок в составе Новомышской гмины Барановичского повета Новогрудского воеводства Польши, 4 дома и 29 жителей.
Рядом находилось 3 одноимённых фольварка (в них всего 6 домов и 38 жителей).

С 1939 года — в составе БССР, в 1940–57 годах — в Новомышском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем — в Барановичском районе. С конца июня 1941 года до июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками.
До недавнего времени действовал магазин.

К северу от деревни находится деревообрабатывающее производство «Ламбермил».

Население 
На 1 января 2018 года насчитывалось 4 жителя в 3 хозяйствах, из них 1 — в трудоспособном возрасте, 3 — старше трудоспособного возраста.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района